Clímene (en griego antiguo Κλυμενη Klymenê, ‘fama’)  o Climena, nombre común en la mitología griega, puede referirse a los siguientes personajes:
 Clímene, una oceánide, hija de Océano y Tetis, y esposa de Mérope, rey de Etiopía.
 Clímene, otra oceánide, casada con el titán Jápeto, del que tuvo a Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio, considerados como una segunda generación de titanes.
 Clímene, una princesa de Orcómeno, hija de Minias y Eurianasa, y esposa de Esceneo o Iaso, con el que tuvo a Atalanta, o de Fílaco, con el que engendró a Íficlo.
 Clímene, hija de Catreo y nieta de Minos. Fue la madre (con Nauplio) de Palamedes, Éax y Nausimedonte.
 Clímene, progenitora (con Ares) de Diomedes.
 Clímene, hija de Nereo y Doris (por tanto, una nereida), y progenitora (con Zeus) de Mnemósine. En realidad los autores citan a dos Nereidas con el nombre de Clímene, si es que no se trata de la misma.
 Clímene, confidente y amiga de Helena de Troya, a la que siguió hasta Troya cuando ésta fue raptada por Paris.
 Clímene, una amazona.
 Clímene, posible progenitora (con Hermes) de Mírtilo.
 Clímene, una ninfa, progenitora (con Partenopeo) de uno de los epígonos, llamado Prómaco.
Clímene, esposa de Mérope de Mileto, y madre de Pandáreo.
Clímene y su esposo Dictis fueron honorados en Atenas como los salvadores de Perseo y tenían un altar dedicado a la pareja.

Además, puede hacer referencia a:
 Clímene, un asteroide, nombrado así por alguna de las muchas Clímenes de la mitología griega, tal vez una oceánide.
 Delfín clímene (Stenella clymene), delfín endémico del Océano Atlántico.

Referencias 

Personajes de la mitología griega